The 18th Letter () — дебютный студийный альбом американского рэпера Rakim, выпущенный 4 ноября 1997 года на лейбле Universal Records. Это его первый релиз нового материала по прошествии пяти лет после выхода альбома Don’t Sweat the Technique (1992) в составе дуэта Eric B. & Rakim.

Альбом включает в себя продакшн от DJ Clark Kent, Pete Rock, Father Shaheed (из группы Poor Righteous Teachers), Nick Wiz и DJ Premier. Он содержит лирические темы, касающиеся золотой эры хип-хопа, рэп-мастерства Ракима и состояния хип-хопа. Название альбома относится к букве «R», являющейся восемнадцатой буквой английского алфавита.

Альбом дебютировал под номером 4 в чарте Billboard 200 и под номером 1 в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Альбом был продан в количестве 500 тысяч экземпляров в Соединённых Штатах и был сертифицирован RIAA как «золотой» спустя месяц, 11 декабря 1997 года.

Делюкс-версия альбома была продана вместе с компиляцией The Book of Life, коллекцией лучших хитов группы Eric B. & Rakim. The Book of Life также был выпущен отдельно как двойной виниловый релиз в 1997 году.

Было выпущено 4 сингла на песни из альбома: «The Saga Begins», «Guess Who’s Back», «It’s Been A Long Time» и «Stay a While». «Guess Who’s Back» достиг 22 места в чарте Hot R&B/Hip-Hop Airplay, а также 32 места в чарте UK Singles Chart в Великобритании, где «Stay a While» достиг 53 места.

Приём критиков 

The 18th Letter получил высокую оценку от музыкальных критиков. В своём обзоре для AllMusic, журналист Лео Стэнли заявил, что «Ракиму потребовалось пять лет, чтобы начать сольную карьеру, но ожидание того стоило — „The 18th Letter“ — одна из самых сильных записей, выпущенных рэпером-ветераном в конце 90-х. Работая со множеством продюсеров (Pete Rock, Clark Kent, Father Shaheed, DJ Premier), Раким звучит резко, сосредоточенно и сильно, читая рэп с неслыханной силой на своих классических альбомах с Eric B. Он всё ещё сохраняет свою ловкость для катания спокойных рифм, но что впечатляет, так это то, как он может переключаться между этим стилем и более агрессивной техникой. На записи есть несколько медленных мест, но в целом, несколько последних альбомов рэперов 80-х звучат так же мощно и жизненно важно, как и The 18th Letter.».

В своём обзоре для Chicago Tribune, журналист Сорен Бейкер заявил, что «Широко признанный лучшим рэпером, Раким добавляет к своей репутации свой первый альбом за пять лет. От мастерства скретчинга и вырезания-вставки праздничного „New York (Ya Out There?)“ до воспоминания „Remember That“, харизматически свежая доставка уроженца Лонг-Айленда остаётся бесподобной. Раким — 11-летний рифмующий ветеран, чья уравновешенность и лирическая точность позволяют ему создавать умное хвастовство, не полагаясь на хвастовство усталым материализмом или бессмысленным насилием. Второй диск содержит 15 классических записей с бывшим партнёром Эриком Би.».

Роберт Кристгау из The Village Voice прокомментировал: «Его канон имеет ясность, с которой его возвращение не может сравниться („When I’m Flowin'“, „It’s Been a Long Time“)».

Газета The New York Times написала: «Раким для рэпа всё равно что Мик Джаггер для рока: артист, который помог родить музыкальный жанр и при этом остаётся актуальным и популярным сегодня. Одиннадцать лет назад Раким совершил музыкальную революцию, представив тихий стиль рэпа. Его рэп был построен на сложных рифмованных схемам, и в то время как его соседи по Лонг-Айленду в Public Enemy привносили чёрный национализм в рэп, Раким, член Нации Ислама, делал намёки на вдумчивую духовность. Затем в 1993 году он и его партнёр Eric B. расстались; Раким сменил звукозаписывающую компанию, и в течение четырёх лет он не выпускал никаких новых записей. Его последний альбом The 18th Letter, состоящий из двух дисков, является его первой сольной работой. Альбом показывает захватывающие, богато текстурированные треки и кинетическую игру слов, заполненную ссылками на Коран; его виртуозное командование рифмами только усилилось со временем.».

Журнал Rolling Stone заявил, что «… голос, который звучит как рэп-саксофон… сосредоточен на навыках, а не на машинах, наркотиках или пистолетах… украшенный пышным R&B и резкими звуковыми текстурами Wu-Tang…».

Журнал The Source заявил, что «… его стиль породил революцию рифм, всё ещё развивающуюся и по сей день… The 18th Letter, первый сольный альбом Ра, полностью заполнен новыми семью теориями МС и мудрыми пророчествами…».

Список композиций

The Book of Life

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты (альбом)

Синглы

Сертификация

Альбом

См. также 
 Список R&B-альбомов № 1 в США в 1997 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 The 18th Letter на сайте Discogs
 The 18th Letter на сайте RapGenius
 
 
 The Microphone God — By Vibe

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Rakim
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные DJ Premier
Альбомы Universal Records